CBB steht als Abkürzung für:

 Campus Berlin-Buch
 City Brief Bote, regionaler Postdienstleister 
 Flughafen Cochabamba in Bolivien (IATA-Code)
 Coomassie-Brillant-Blau, ein synthetischer Farbstoff
 Confederaçâo Brasileira de Basketball
 Connexion by Boeing

Abkürzung